Saint-Malo ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte im Département Ille-et-Vilaine, Frankreich:
 Arrondissement Saint-Malo
 Saint-Malo, Stadt 

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Malo-de-Beignon, Département Morbihan
 Saint-Malo-de-Guersac, Département Loire-Atlantique
 Saint-Malo-de-la-Lande, Département Manche
 Saint-Malo-de-Phily, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, Département Morbihan
 Saint-Malô-du-Bois, Département Vendée
 Saint-Malo-en-Donziois, Département Nièvre

Kantone in Frankreich:
 Kanton Saint-Malo-Nord, Ille-et-Vilaine
 Kanton Saint-Malo-Sud, Ille-et-Vilaine
 Kanton Saint-Malo-de-la-Lande, Manche

Orte in Nordamerika:
 Saint-Malo (Manitoba), kanadische Gemeinde in der Provinz Manitoba
 Saint-Malo (Québec), kanadische Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint-Malo (auch: St. Malo), Ölfeld im Golf von Mexico vor der Küste Louisianas